Lebeda är ett släkte av fjärilar. Lebeda ingår i familjen ädelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ädelspinnare
Lebeda